Canowindra (plaats), een plaats in Australië
 Canowindra (geslacht), een geslacht van uitgestorven vissen, vernoemd naar de plaats